You and I kan syfta på:

Film 
 You and I (film) – film från 2008 om musikgruppen t.A.T.u, i regi av Roland Joffé

Musik

Sånger 
 You and I (sång av Stevie Wonder) – Stevie Wonder - 1972
 You and I (sång av Queen) – Queen - 1976
 You and I (sång av Dennis Wilso) – Dennis Wilson - 1977
 You and I (sång av Sandra) – Sandra - 1985
 You and I (sång av Scorpions) – Scorpions - 1996
 You and I (sång av Céline Dion) – Céline Dion - 2004
 You and I (sång av Michael Bublé) – Michael Bublé - 2005
 You and I (sång av t.A.T.u) – t.A.T.u - 2008
 Yoü and I – sång av Lady Gaga - 2011